Полево́й () — російське прізвище, походить від місця проживання.

Носії 

 Полевой Борис Миколайович (*1908 — †1981) — російський письменник часів СРСР, журналіст, мемуарист, громадський діяч.
 Полевой Борис Петрович (*1918 — †2002) — російський історик, доктор історичних наук, син геолога Петра Польового.
 Полевой Всеволод Володимирович (*1931 — †2001) — російський ботанік, заслужений діяч науки Російської Федерації.
 Полевой Микола Олексійович (*1796 — †1846) — російський письменник, драматург, літературний і театральний критик, журналіст і історик.
 Полевой Олексій Леонідович (1921—1972) — радянський актор та режисер естради, педагог, один із творців телепрограми «Блакитний вогник». Заслужений артист РРФСР (1954).
 Полевой Павло Михайлович  — старший майстер заводської лабораторії АТ «Запорізький завод феросплавів», заслужений металург України.
 Полевой Петро Гнатович (*1873 — †1938) — російський геолог часів Російської імперії та СРСР, дослідник Північно-Східної Азії і острова Сахалін. Жертва сталінського терору і в'язень ГУЛАГу.

Див. також 
 Польовий

Примітки